Лу Кри́сти (. наст. имя: Lugee Alfredo Giovanni Sacco, род. 19 февраля 1943) — американский певец, популярный в 1960-х годах.

Наиболее известен по таким хитам, как  (1966, 1 место в США) и  (1963, 6 место в США).

Как пишет музыкальный сайт AllMusic, его «отличительный визжащий фальцет был одним из самых уникальных голосов во всей поп-музыке». Кроме того, Лу Кристи «был одним из первых исполнителей рок-эры, кто писал свои собственные песни, произведя на свет некоторые из самых больших и запоминающихся хитов середины 1960-х».

Дискография 
 См. статью «Lou Christie § Discography» в английском разделе.

Примечания

Ссылки 
 
 Лу кристи на сайте AllMusic
 Страница издания Lou Christie & The Tammys — Egyptian Shumba
 Биография на сайте Classic Bands
 Биография на сайте AuthorsDen
 Статьи про Лу Кристи в Chicago Tribune

Авторы-исполнители США
Исполнители MGM Records
Персоналии:Питтсбург
Исполнители, возглавлявшие Billboard Hot 100
Исполнители рок-н-ролла